Rogoff ist der Familienname folgender Personen:

 Irit Rogoff (* 1963), Kunsthistorikerin und Hochschulprofessorin
 Kenneth S. Rogoff (* 1953), US-amerikanischer Ökonom
 Tamar Rogoff, US-amerikanische Choreographin und Filmemacherin